Коннектор ():
 Коннектор — устройство для соединения электрических цепей между собой.
 Коннектор — в лингвистике, название слов и словосочетаний, играющих роль союзов.
 Коннектор — способ взаимодействия элементов программной системы, указатель или ссылка между двумя структурами данных (см. Архитектура программного обеспечения).
  в США — дорога, соединяющая между собою два шоссе; часто — элемент транспортной развязки.
 Connector (объединитель) — один из социальных типажей, описанных в книге «Переломный момент» канадского журналиста М. Гладуэлла.
 Коннектор — предприятие в Харькове.
  — элемент архитектуры на основе технологии Java EE, решение для подключения серверов приложений и корпоративных информационных систем.